Lovrenčić ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Lovrenčić (* 1982), kroatischer Eishockeyspieler
 Rene Lovrenčić (1928–2012), jugoslawischer bzw. kroatischer Historiker